А́ндерс Кра́упп (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на различных позициях. В команде скипа Пейи Линдхольма, с которой несколько лет выступал, в основном был запасным.

В числе прочего, был участником мужской сборной Швеции на двух зимних Олимпийских играх (, ).

Кроме «классического» кёрлинга (команда из четырёх игроков одного пола), выступал также в кёрлинге для смешанных команд и кёрлинге для смешанных пар.

С 2010 является тренером различных национальных сборных разных стран, в том числе в 2013—2015 был тренером женской юниорской сборной России.

Достижения 
 : золото (, ).
 : золото (), серебро (, , , ), бронза ().
 : золото ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width=70|Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 2000—01 || Пейя Линдхольм || Томас Нурдин || Магнус Свартлинг || Петер Наруп || Андерс Краупп ||   
|-
| 2001—02 || Пейя Линдхольм || Томас Нурдин || Магнус Свартлинг || Петер Наруп || Андерс Краупп ||   (4 место)
|-
| 2002—03 || Пейя Линдхольм || Томас Нурдин || Магнус Свартлинг || Петер Наруп || Андерс Краупп ||  
|-
| 2003—04 || Пейя Линдхольм || Томас Нурдин || Магнус Свартлинг || Петер Наруп || Андерс Краупп ||   
|-
| 2004—05 || Пейя Линдхольм || Томас Нурдин || Магнус Свартлинг || Петер Наруп || Андерс Краупп ||  
|-
| 2005—06 || Пейя Линдхольм || Томас Нурдин || Магнус Свартлинг || Петер Наруп || Андерс Краупп ||   (8 место)
|-
| 2006—07 || Андерс Краупп || Per Sodergren || Петер Эрикссон || Антон Сандстрём || || 
|-
| 2007—08 || Андерс Краупп || Педер Фольке || Бьорн Брандберг || Антон Сандстрём || Матс Нюбергтренер:Стефан Хассельборг ||  (10 место)
|-
| 2008—09 || Андерс Краупп || Педер Фольке || Anders Hammarstrom || Антон Сандстрём || || 
|-
| 2014—15 || Peter Tedenbäck || Rolf Wikström || Mats Jansson || Mikael Vilenius || Андерс Краупп ||  (10 место)
|-
| 2014—15 || Anders Westerberg || Rickard Bergqvist || Claes Gunnarsson || Lars Ahlberg || Андерс Краупп ||  2015 (5 место)
|-
| 2018—19 || Андерс Краупп || Mikael Vilenius || Peter Tedenbäck || Rolf Wikström || Mats Jansson ||  (5 место)
|-
| 2019—20 || Андерс Краупп || Mikael Vilenius || Peter Tedenbäck || Mats Jansson || ||  (5 место)
|-
| 2022—23 || Андерс Краупп || Mikael Vilenius || Rolf Wikström || Peter Tedenbäck || Mats Janssonтренер: Kaj Möller ||  (9 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг для смешанных команд (mixed curling)
|-
| 2007—08 || Андерс Краупп || Åsa Häggman || Magnus Nilsson || Linda Kjerr || ||  (15 место)
|-
| 2012—13 || Андерс Краупп || Вита Моисеева || Александр Орлов || Мария Дуюнова || Владислав Гончаренко ||   
|-
|colspan="7"|Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2010—11 || Сабина Краупп || Андерс Краупп || || || тренер: Педер Фольке ||  (4 место)
|-
| 2019—20 || Maria Larsson || Андерс Краупп || || || ||  (14 место)
|-
| 2021—22 || Liselott Aspengren || Андерс Краупп || || || ||  (8 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом) Результаты как тренера национальных сборных 

 Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 19 лет, в 1978.

Женат. Жена Сусанна. Трое детей: сын Себастьян (род. 1985; весьма титулованный кёрлингист), дочери Сабина (род. 1986; тоже известная кёрлингистка, была в составе женской сборной Швеции на чемпионатах мира и Европы, выступала вместе с отцом на чемпионате мира по кёрлингу для смешанных пар) и Изабель (род. ??).Шведские кёрлингисты-мужчины | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Kraupp, Anders»)

 Примечания 

 Ссылки 
 Сайт команды Пейи Линдхольма (Team Peja Lindholm) (по состоянию на 13 мая 2006, в веб-архиве web.archive.org'')

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Тренеры по кёрлингу Швеции